Ферония — древнеримская богиня
 (72) Ферония — астероид
 Ферония лимонная, оно же Деревянное яблоко

См. также 
 Ферон